

Sigle 
 New York Yankees – squadra di baseball

Codici 
 nyy – codice ISO 639-3 della lingua nyakyusa-ngonde